Plusieurs gares ferroviaires françaises portent le nom de Porte (faisant référence à leur implantation à proximité d'une porte de ville, généralement détruite) :
 Gare d'Abbeville-Porte-du-Bois ;
 Gare de Dijon-Porte-Neuve ;
 Gare de Lille-Porte-de-Douai ;
 Gare de Neuilly - Porte Maillot ;
 Gare de la Porte de Clichy ;
 Gare de La Rochelle-Porte-Dauphine.

Porte